Verzorgingsplaats Hellevliet: tankstation/parkeerplaats langs de A2.
Hellevliet (water): verbinding tussen de Leidse Rijn en de Reijerscopsche Wetering.